Aryna Sabalenka era la detentrice del titolo e lo ha difeso battendo in finale Alison Riske con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-1.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Ashleigh Barty (semifinale)
 Karolína Plíšková (terzo turno)
 Elina Svitolina (quarti di finale)
 Simona Halep (terzo turno, ritirata)
 Petra Kvitová (semifinale)
 Kiki Bertens (terzo turno)
 Belinda Bencic (secondo turno)
 Wang Qiang (terzo turno)

 Aryna Sabalenka (campionessa)
 Sloane Stephens (terzo turno)
 Angelique Kerber (primo turno)
 Madison Keys (ritirata)
 Caroline Wozniacki (primo turno)
 Anastasija Sevastova (primo turno)
 Sofia Kenin (terzo turno)
 Donna Vekić (primo turno)

Wildcard 

  Peng Shuai (primo turno)
  Elena Rybakina (quarti di finale)
  Samantha Stosur (primo turno)

 Wang Xiyu (primo turno) 
 Venus Williams (primo turno)

Qualificate 

  Veronika Kudermetova (terzo turno)
  Kateryna Kozlova (primo turno)
  Zhu Lin (primo turno)
  Christina McHale (secondo turno)

 Lauren Davis (primo turno, ritirata) 
 Svetlana Kuznecova (terzo turno) 
 Jennifer Brady (primo turno) 
 Bernarda Pera (secondo turno)

Lucky loser 

  Rebecca Peterson (secondo turno)
  Ons Jabeur (secondo turno)

 Tamara Zidanšek (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Wuhan Open 2019